Etxebarri (Biskaje), een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje in de autonome regio Baskenland 
Etxebarri (metrostation), een metrostation in Bilbao, Spanje